Beatrix II. Burgundská ( Béatrice II de Bourgogne nebo  Béatrice de Hohenstaufen; 1193 – 7. května 1231) byla burgundská hraběnka, vévodkyně meranská a markraběnka istrijská z rodu Štaufů.

Narodila se jako mladší ze dvou dcer Oty I. a Markéty, dcery hraběte Theobalda z Blois. Ota Burgundský byl roku 1200 zavražděn a hrabství převzala starší dcera Johana. Ta zesnula zřejmě roku 1205 a Beatrix se stala držitelkou hrabství s tím, že regentskou vládu vykonávala její matka.

21. června 1208 se při dvorském sněmu v Bambergu provdala za Otu Meranského. Téhož dne byl zavražděn její strýc Filip Švábský a Otovi bratři byli podezřelí z podílení se na vraždě. Beatrix zemřela po minimálně šesti porodech v květnu 1231 a byla pohřbena v cisterciáckém klášteře Langheim.

Vývod z předků 

Štaufové
Meranské vévodkyně
Burgundské hraběnky
Kraňské markraběnky
Francouzské osobnosti 12. století
Francouzky 12. století
Pohřbení v klášteře Langheim
Narození v roce 1193
Úmrtí 7. května
Úmrtí v roce 1231
Ženy